Bridgeport (Alabama)
 Bridgeport (Califórnia)
 Bridgeport (Connecticut)
 Bridgeport (Illinois)
 Bridgeport (Michigan)
 Bridgeport (Nebraska)
 Bridgeport (Ohio)
 Bridgeport (Oklahoma)
 Bridgeport (Pensilvânia)
 Bridgeport (Texas)
 Bridgeport (Virgínia Ocidental)
 Bridgeport (Washington)

Desambiguações de topônimos